Le Qatar Classic masculin 2006 est l'édition masculine 2006 du Qatar Classic qui se déroule au Khalifa International Tennis and Squash Complex à Doha du 13 au . Ramy Ashour remporte le titre en battant David Palmer en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Qatar Classic

Liens externes 
 Page squashsite

Masculin 2006
Squash en 2006
Sport au Qatar en 2007
Sport en avril 2007